Ars Poetica (arte poética en latín) puede referirse a:
 Dos obras de la antigüedad grecorromana tomadas como modelos clásicos:
 Poética (Peri Poietikés -Περὶ Ποιητικῆς-), de Aristóteles
 Epístola a los Pisones (Epistula ad Pisones, conocida como Ars poëtica), de Horacio
 Distintas formas del género didáctico en la Edad Media referidas al arte poética:
 Las distintas Ars metrica de la época altomedieval
 Las distintas Ars grammatica de época escolástica
Las Flors del Gay Saber o Leys d'amors de época trovadoresca
 Distintas obras de época moderna y contemporánea que llevan el título "Arte poética" en francés o castellano:
 L'Art poétique, de Boileau
 Art poétique, de Verlaine
 Arte poética, de Huidobro
 Arte poética, de Neruda
 Arte poética, de Borges
 Arte poética, de Vázquez Montalbán
 Arte poética, de Benedetti

Notas